Cette page contient les pages d'homonymie de Klopmann et Klopman.

Patronyme Klopmann 

famille
 famille von Klopmann, une ancienne famille de la noblesse germano-balte ;

personnalité
 André Klopmann (1961-), un écrivain et haut fonctionnaire suisse.

Patronyme Klopman 

 Gilles Klopman (1933-2015), chimiste belge et américain.

Voir aussi 
 Équation de Klopman-Salem, une équation qui décrit la variation énergétique qui se produit lorsque deux espèces chimiques se rapprochent au cours d'une réaction et commencent à interagir